la révolte des gueux et les Gueux de mer.
 Gueux, commune de la Marne 
 Claude Gueux, roman de Victor Hugo paru en 1834 et dénonçant la peine de mort 
 La Chanson des gueux, recueil de poèmes de Jean Richepin paru en 1876, puis republié en 1881
 « La Légende des gueux », deuxième partie de Cœur double, un recueil de récits de Marcel Schwob
 Le Cœur des gueux, film français réalisé par Alfred Machin, sorti en 1925 
 Les Gueux au paradis, film français réalisé par René Le Hénaff en 1945